Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1974 je peto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 9. in 10. marca 1974 v dvorani Scandinavium v Göteborgu, Švedska. Tekmovali so v 21-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1974
1974 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Göteborgu